Mit Gigantismus wird bezeichnet:
 Gigantomanie, die Sucht, alles ins Gigantische respektive ins Riesenhafte oder Maßlose zu übersteigern
 Hypersomie, ein ausgeprägter, proportionierter Hochwuchs
 ein Phänomen der Evolutionsbiologie, wobei Tiere und Pflanzen ein übergroßes Wachstum entwickeln, z. B. der Tiefseegigantismus, Inselgigantismus